Mens har flera betydelser.

 Mens – en månatlig fas på omkring 3–7 dagar i menstruationscykeln, se menstruation
 Mens, Isère – en kommun i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike